Die AFC-Beachsoccer Championship 2019 war die neunte Austragung der Asienmeisterschaft für Männer im Beachsoccer, welche von der AFC organisiert wurde. Sie diente zugleich als Qualifikation für die FIFA-Beachsoccer-Weltmeisterschaft 2019 in Paraguay. Sie fand vom 7. März 2019 bis zum 17. März 2019 in Pattaya statt.

Japan holte dabei seinen insgesamt 3. Titel und qualifizierte sich damit gleichzeitig auch für die Weltmeisterschaft. Sie besiegten die Vereinigten Arabischen Emirate im Finale mit 2:2 (3:1 i. E.). Trotzdem qualifizierten sich auch diese für die Weltmeisterschaft. Der dritte Qualifikant war der Oman, welcher Palästina mit 2:2 (2:1  i. E.) besiegte. Palästina schaffte es damit bei seiner zweiten Teilnahme an den Asienmeisterschaften auf einen der ersten 4 Plätze. Der Titelverteidiger Iran schaffte es zwar in die Endrunde, scheiterte aber im Viertelfinale an Japan und konnte somit seinen Titel nicht verteidigen und sich nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalrunde

Platzierungen 
Die grün hinterlegten Nationen sind für die Weltmeisterschaft qualifiziert.

Auszeichnungen 

Bester Spieler: Bester Torschütze:  (9 Tore)Fairplay-Auszeichnung:  (52 Punkte)

Weblinks 
 Statistiken und Ergebnisse von AFC (englisch)
 Informationsportal (englisch)

2019
Fußballveranstaltung 2019
Fußball (Thailand)
Sportveranstaltung in Pattaya